

Населені пункти та їхні частини

 Каменьщизна — село в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Каменьщизна — село в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Каменьщизна — частина села Вшеліви в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства

Примітки